|-
| 78201 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78202 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78203 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78204 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78205 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78206 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78207 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78208 - || || 11 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78209 - || 2002 OA || 16 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78210 - || 2002 OT || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78211 - || 2002 OY || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78212 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78213 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78214 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78215 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78216 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78217 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78218 - || || 19 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78219 - || || 19 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78220 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78221 - || || 18 de juliol, 2002 || Needville || Needville
|-
| 78222 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78223 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78224 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78225 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78226 - || || 16 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78227 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78228 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78229 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78230 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78231 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78232 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78233 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78234 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78235 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78236 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78237 - || || 28 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78238 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78239 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78240 - || || 31 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78241 - || || 29 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78242 - || || 28 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78243 - || 2002 PV || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78244 - || || 2 d'agost, 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 78245 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78246 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78247 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78248 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78249 - || || 4 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78250 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78251 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78252 - || || 5 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78253 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78254 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78255 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78256 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78257 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78258 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78259 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78260 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78261 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78262 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78263 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78264 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78265 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78266 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78267 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78268 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78269 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78270 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78271 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78272 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78273 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78274 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78275 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78276 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78277 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78278 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78279 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78280 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78281 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78282 - || || 10 d'agost, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78283 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78284 - || || 11 d'agost, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 78285 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78286 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78287 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78288 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78289 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78290 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78291 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78292 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78293 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78294 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78295 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78296 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78297 - || || 11 d'agost, 2002 || Needville || Needville
|-
| 78298 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78299 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78300 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8